Abertridwr ist der Name folgender Orte in Wales:

 Abertridwr (Powys), Wales
 Abertridwr (Caerphilly), Wales